Haube steht für:

 Haube, Kopfbedeckung
 Kurzform für Trockenhaube, siehe Haartrockner
 frühere Formen von soldatischen Kopfbedeckungen, siehe Helm
 Kugelhaube, der durch einen Kreis begrenzte Teil einer Kugeloberfläche
 Haube (Architektur), Dachform eines Turmes, insbesondere bei Kirchtürmen
 Haube (Auszeichnung) der Haute Cuisine, verliehen vom Restaurantführer Gault-Millau
 Abdeckung in der Technik, wie zum Beispiel Cowling oder Motorhaube

Biologie:
 Haube (Säugetiere), Kopfhaar verschiedener Säugetiere
 Haube (Vögel) oder Holle, Kopfgefieder diverser Vögel
 Netzmagen oder Haube, Abschnitt des Magens bei Wiederkäuern
 Tegmentum (Gehirn), auch Haube, eine Schicht im Gehirn

Geografie:
 Haube (Thüringer Wald), Berg im Thüringer Wald bei Altenfeld, Ilm-Kreis, Thüringen
 Hintere Haube (810,8 m)
 Vordere Haube (789,8 m)
 Große Haube (658,1 m), Berg in der Rhön bei Motten (Bayern), auf der Grenze des Landkreises Fulda, Hessen und des Landkreises Bad Kissingen, Bayern
 Haube (Murrhardter Wald), 539,9 m, Berg im Murrhardter Wald bei Mannenberg, Gemeinde Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Deflektorhaube
 Glückshaube
 Motorhaube
 Westerhaube